

Русава — річка на Подільській височині, ліва притока Дністра
 Русава — село, Вінницька область, Ямпільський район

Русава — річка, ліва притока Морави
 Русава — селище на річці Русаві